Stanisław Fiszer (1769-1812) – generał, szef sztabu armii Księstwa Warszawskiego
Stanisław Fiszer (ur. 1935) – architekt